Municipio de Goodwin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Goodwin (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de St. Francis
 Municipio de Goodwin (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.